Dit is een lijst van planetoïden 92401-92500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (92401) - || 2000 JL25 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92402) - || 2000 JC28 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92403) - || 2000 JX28 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92404) - || 2000 JB29 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92405) - || 2000 JH32 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92406) - || 2000 JN32 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92407) - || 2000 JM34 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92408) - || 2000 JZ34 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92409) - || 2000 JW35 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92410) - || 2000 JA36 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92411) - || 2000 JC37 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92412) - || 2000 JX38 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92413) - || 2000 JN39 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92414) - || 2000 JU40 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92415) - || 2000 JP42 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92416) - || 2000 JS42 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92417) - || 2000 JQ44 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92418) - || 2000 JP45 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92419) - || 2000 JG46 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92420) - || 2000 JJ48 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92421) - || 2000 JM48 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92422) - || 2000 JO48 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92423) - || 2000 JZ49 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92424) - || 2000 JO50 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92425) - || 2000 JR54 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92426) - || 2000 JD55 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92427) - || 2000 JD56 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92428) - || 2000 JM60 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92429) - || 2000 JT63 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92430) - || 2000 JW63 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92431) - || 2000 JO65 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92432) - || 2000 JQ65 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92433) - || 2000 JN66 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92434) - || 2000 JV71 || 1 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92435) - || 2000 JW73 || 2 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92436) - || 2000 JX76 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92437) - || 2000 JZ80 || 1 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (92438) - || 2000 JX85 || 2 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92439) - || 2000 KD || 24 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92440) - || 2000 KG1 || 24 maart 2000 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (92441) - || 2000 KY1 || 26 maart 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (92442) - || 2000 KF4 || 27 maart 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (92443) - || 2000 KS4 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92444) - || 2000 KG5 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92445) - || 2000 KL5 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92446) - || 2000 KS6 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92447) - || 2000 KR7 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92448) - || 2000 KC9 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92449) - || 2000 KU10 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92450) - || 2000 KW13 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92451) - || 2000 KS20 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92452) - || 2000 KV20 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92453) - || 2000 KZ21 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92454) - || 2000 KV25 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92455) - || 2000 KQ28 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92456) - || 2000 KB34 || 29 maart 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (92457) - || 2000 KY34 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92458) - || 2000 KO35 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92459) - || 2000 KC39 || 24 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92460) - || 2000 KT39 || 24 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92461) - || 2000 KQ43 || 26 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92462) - || 2000 KB55 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92463) - || 2000 KB56 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92464) - || 2000 KS56 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92465) - || 2000 KB57 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92466) - || 2000 KS57 || 24 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92467) - || 2000 KY58 || 24 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92468) - || 2000 KU60 || 25 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92469) - || 2000 KX62 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92470) - || 2000 KK63 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92471) - || 2000 KX69 || 29 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92472) - || 2000 KR70 || 28 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92473) - || 2000 LP || 2 juni 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (92474) - || 2000 LF4 || 4 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92475) - || 2000 LQ4 || 5 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92476) - || 2000 LA5 || 5 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92477) - || 2000 LP5 || 5 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92478) - || 2000 LA8 || 6 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92479) - || 2000 LZ8 || 5 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92480) - || 2000 LM9 || 5 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92481) - || 2000 LC11 || 4 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92482) - || 2000 LQ13 || 6 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92483) - || 2000 LL20 || 8 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92484) - || 2000 LV21 || 8 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92485) - || 2000 LM23 || 10 juni 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92486) - || 2000 LR30 || 9 juni 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (92487) - || 2000 LL31 || 5 juni 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92488) - || 2000 LH36 || 1 juni 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (92489) - || 2000 MK || 24 juni 2000 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| (92490) - || 2000 MG2 || 29 juni 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (92491) - || 2000 MA3 || 29 juni 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (92492) - || 2000 MV3 || 24 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92493) - || 2000 MX4 || 25 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92494) - || 2000 MH6 || 24 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92495) - || 2000 NY || 4 juli 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (92496) - || 2000 NB2 || 5 juli 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (92497) - || 2000 NQ2 || 3 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92498) - || 2000 NH9 || 7 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92499) - || 2000 NQ13 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92500) - || 2000 NY13 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten